Благой Иванов Тодев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Тодев е роден в 1868 година в Банско, в Османската империя, днес България и е брат на Борис Тодев и Асен Тодев от големия бански род Тодеви. Благой завършва основното си образование в Банско, III клас в Цариброд и IV клас на българската гимназия в Солун. Поради лични причини напуска гимназията и започва да се занимава с търговия в Солун, Кавала и Разлог във фирмата на „Братя Лазарови“.

Покръстен е от Гоце Делчев в 1896 година и става член на революционния комитет в Банско. След аферата „Мис Стоун“ братът на Благой Борис Тодев е убит от турци заедно с Никола Проданичин и Милан Колчагов. Семейство Тодеви се установява в София. Благой Тодев взема участие в Илинденско-Преображенското въстание в Пирин и се сражава при Яловарник, Бачево и Белица до края на есента, след което се завръща в България. Доброволец е в Македоно-одринското опълчение, в чието създаване взима участие. По време на Балканската война се сражава при Шаркьой.

След войната продължава да се занимава с търговия. Тодев умира на 4 януари 1937 година в София.

Родсловие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Благой
Починали в София
Родени в Банско
Български имигранти от Македония в София